Подгорненское сельское поселение — муниципальное образование в составе Отрадненского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Подгорненский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — станица Подгорная.

География 
Площадь территории составляет 209,53 км² и по ней протекают 2 речки — Большой Тегинь и Гультюк. Имеются большие лесные массивы.

Население

Примечания

Ссылки 
 Подгорненское сельское поселение на сайте Отрадненского района

Сельские поселения Отрадненского района